Мисс Америка () — позывной нескольких вымышленных героинь, появлявшихся в  издательства Marvel Comics. Обе героини находятся в общей вселенной Marvel.

Мэдлин Джойс 
Мэдлин Джойс — первая героиня комиксов, ставшая Мисс Америкой, создана писателем Отто Биндером и художником . Мэдлин Джойс впервые появилась в ноябре 1943 года в серии комиксов «» №49 издательства Timely Comics, предшественника Marvel Comics. Создание героини связано с постепенным выходом супергероев из моды в конце Второй мировой войны и желанием издательств исследовать новые типы персонажей и привлечь новую аудиторию. Мэдлин Джойс стала третьей супергероиней комиксов, получившей свою собственную сольную серию после Чудо-женщины и . Она была членом команды супергероев Timely «Команда всех победителей», сражаясь бок о бок с Капитаном Америкой и Баки, оригинальным Человеком-факелом и , Подводником и .

Америка Чавес 

Америка Чавес — вторая героиня комиксов, взявшая псевдоним Мисс Америка, была создана  и Ником Драготтой. Америка Чавес впервые появилась в сентябре 2011 года в комиксе «Месть» №1, а затем присоединилась к Юным Мстителям и в 2017 году получила собственную сольную серию комиксов «Америка» под авторством . Будучи лесбиянкой, Чавес стала первым ЛГБТ-персонажем Marvel латиноамериканского происхождения, получившим сольный комикс.

Примечания 

Супергероини Marvel Comics
Персонажи комиксов, появившиеся в 1943 году
Персонажи Marvel Comics с суперсилой
Издания Marvel Comics
Персонажи Timely Comics
Персонажи комиксов, появившиеся в 2011 году
Вымышленные лесбиянки
ЛГБТ-супергерои Marvel Comics